Добру́нь —  обезлюдевшее село  в Суземском районе Брянской области России.

География 
Расположено в 2 км к северу от одноимённого посёлка Севского района.

История 
Село впервые упоминается в писцовых книгах Свенского монастыря под 1595 годом как существующее селение; первоначально называлось Добры́ничи.

 года в окрестностях села произошло крупное сражение царских войск под предводительством князя Ф. И. Мстиславского с войском Лжедмитрия I (известное как «битва при Добрыничах»), после которого в окрестностях села на протяжении веков сохранялись курганы с братскими захоронениями.

До конца XVIII века оставалось дворцовым владением; позднее владение Подлиневых. В XIX веке здесь работал винокуренный завод.

Население

Литература 
 
 

Населённые пункты Суземского района